Diese Liste enthält eine Auswahl an Zeitungen, die in Rumänien publiziert werden und landesweit erhältlich sind.

Nummerierung willkürlich

Einzelnachweise 

 
Rumanien